

Famiglie 
 Avogadro – famiglia di Brescia
 Avogadro – famiglia di Vercelli
 Azzoni Avogadro – famiglia di Treviso
 Fenaroli Avogadro – famiglia di Brescia

Persone 
 Achille Avogadro (fl. XX secolo) – calciatore italiano
 Alberto Avogadro – patriarca e vescovo, venerato come santo
 Amedeo Avogadro – chimico e fisico italiano
 Brigida Avogadro - condottiera italiana
 Giovanni Andrea Avogadro (1735 – 1815) - vescovo cattolico e gesuita italiano
 Mauro Avogadro – attore e regista italiano
 Oscar Avogadro – paroliere, cantante e compositore italiano
 Pietro Avogadro – pittore italiano
 Luigi Avogadro – condottiero italiano
 Antonio Maria Avogadro – politico italiano
 Emiliano Avogadro della Motta – politico e filosofo italiano
 Alessandro Avogadro di Casanova – generale e politico italiano
 Ferdinando Avogadro di Collobiano – politico italiano
 Luigi Avogadro di Quaregna – politico italiano
 Guglielmo degli Azzoni Avogadro – letterato italiano
 Lucia Albani Avogadro – poetessa italiana
 Rambaldo degli Azzoni Avogadro – storico e numismatico italiano

Astronomia 
 12294 Avogadro – asteroide
 Avogadro – cratere da impatto sulla superficie della Luna

Altro 
 Legge di Avogadro – legge chimica
 Costante di Avogadro (in precedenza numero di Avogadro) – costante chimica
 Università degli Studi del Piemonte Orientale Amedeo Avogadro – università italiana
 Istituto tecnico industriale statale Amedeo Avogadro – istituto tecnico torinese
 Impianto Avogadro RS-1 – primo reattore nucleare costruito in Italia
 Progetto Avogadro – progetto scientifico riguardante la definizione delle unità di misura